Maret ist ein weiblicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Maret ist die estnische Kurzform von Margareta.

Verbreitung 
Der Name Maret ist in erster Linie in Estland verbreitet. In Deutschland wird der Name nur sehr selten vergeben. Zwischen 2006 und 2018 wurden nur etwa 100 Mädchen so genannt.

In Finnland ist der Name in der Schreibweise Maaret geläufig.

Namensträger

Vorname 
 Maret Ani (* 1982), estnische Tennisspielerin
 Maret Maripuu (* 1974), estnische Politikerin (Estnische Reformpartei)
 Máret Ánne Sara (* 1983), samisch-norwegische Künstlerin, Schriftstellerin und Journalistin
 Maret Vaher (* 1973), estnische Orientierungssportlerin
 Maaret Westphely (* 1974), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Familienname 
 Albert Maret (1900–1984), Schweizer Elektroingenieur
 Arthur Maret (1892–1987), Schweizer Politiker (SP)
 Cyrille Maret (* 1987), französischer Judoka
 Emile Maret (1897–1967), französischer Autorennfahrer
 Georg Maret (* 1949), deutscher Physiker
 Grégoire Maret (* 1975), Schweizer Mundharmonikaspieler
 Hugues-Bernard Maret (1763–1839), französischer Staatsmann und Publizist
 Julien Maret (* 1978), schweizerischer, französischsprachiger Autor
 Marianne Maret (* 1958), Schweizer Politikerin
 Napoléon Joseph Hugues Maret, duc de Bassano (1803–1898), französischer Politiker und Diplomat
 Wilfried Maret (* 1940), deutscher Kommunikations- und Industriedesigner

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Estnischer Personenname